Тифлисский район:

 Название Тбилисского района Краснодарского края в 1934—1936 годах;
 Район Грузинской ССР, существовавший в 1929—1936 годах.